Breve - conceito musical.
 Breve apostólico - documento apostólico papal, ou teológico

Localidades

Breves

Brèves

Ver também 
 Brevê - espécie de carta para pilotos de aviação.

Desambiguação